

Patronymie 
Benny Kohlberg (nè le ) est un ancien fondeur suédois.
Lawrence Kohlberg ( à Bronxville (New York) – ) est un psychologue américain qui enseigna à l'université de Chicago ainsi qu'à Harvard.

Kohlberg, commune allemande de l'arrondissement d'Esslingen en Bade-Wurtemberg
 Kohlberg, bourg allemand de l'arrondissement de Neustadt an der Waldnaab en Bavière

Kohlberg, une commune de Styrie.

Kohlberg, montagne de Lalaye (Alsace) renfermant du charbon exploité par des mines.